Che succede amico? (What's Up Doc?), cortometraggio d'animazione del 1950 diretto da Robert McKimson
Ma papà ti manda sola? (What's Up, Doc?), film del 1972 diretto da Peter Bogdanovich